AWM peut faire référence à :
  ;
 Arctic Warfare Magnum, un fusil de précision du fabricant Accuracy International ;
 Association for Women in Mathematics, une société mathématique.